Tony Lloyd est un nom pouvant désigner:

  (né en 1929), juge britannique ;
 Tony Lloyd (né en 1950), homme politique travailliste britannique ;
 Tony Lloyd (né en 1956), joueur de tennis britannique ;
  (né en 1970), artiste contemporain australien.